

Codici 
 MFR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Jackson County / Rogue Valley, Medford (Oregon), Stati Uniti
 mfr – codice ISO 639-3 della lingua marithiel

Mineralogia 
 Mfr – abbreviazione di magnesioferrite

Note